«Чужо́й 3» () — американский научно-фантастический фильм ужасов 1992 года, режиссёрский дебют 30-летнего Дэвида Финчера. Третья часть цикла фильмов о противостоянии лейтенанта Эллен Рипли внеземной расе Чужих. Входит в т. н. классическую тетралогию, в которой получил самый лучший старт в прокате. Премьера в США состоялась 22 мая 1992 года.

Фильм получил в основном смешанные отзывы и был признан хуже, чем предыдущие части. С тех пор Финчер отрекся от фильма, обвинив в этом вмешательство студии и соблюдение сроков.

Третий фильм был номинирован на премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, семь премий «Сатурн» (лучший научно-фантастический фильм, лучшая женская роль для Уивер, лучший актер второго плана для Даттона, лучшая постановка для Финчера и лучший сценарий для Гайлера, Хилла и Фергюсона).

Сюжет 
На борту корабля «Сулако» обнаруживается Лицехват, который при попытке взломать криокапсулу ранит себя, и его кровь из кислоты вызывает пожар. Капсулы с находящимися в гиперсне лейтенантом Эллен Рипли (Сигурни Уивер), Ребеккой Джорден, Дуэйном Хиксом и андроидом Бишопом (Лэнс Хенриксен) погружаются в спасательную шлюпку. При посадке медицинское сканирование капсул показывает, что у одного из спящих на лице сидит Лицехват. Отстыковавшись, шлюпка падает в океан на планете Фиорина-161 — ныне закрытую тюрьму строгого режима, где остались её бывшие заключённые — опасные преступники мужского пола с добавочной у-хромосомой. Тюрьма является собственностью «Вэйланд-Ютани» — когда-то она была литейным заводом, который закрылся вместе с тюрьмой. Выживает только Рипли — Ребекка захлёбывается, Хикса протыкает опорная балка, а Бишоп, повреждённый в финале картины «Чужие», полностью выведен из строя. Когда шлюпку вытаскивают из воды, к тюремной собаке, которая стоит у её входа, приближается Лицехват. Тюремный врач Джонатан Клеменс (Чарльз Дэнс) выхаживает Рипли, а надзиратель тюрьмы Гарольд Эндрюс (Брайан Гловер) запрашивает у «Вэйланд-Ютани» эвакуацию лейтенанта. Присутствие Рипли на Фиорине довольно опасно — здесь отбывают срок отморозки, имеющие синдром Джекобс. Осмотрев шлюпку, Рипли замечает следы кислотной крови Чужих и просит сделать вскрытие тела Ребекки, результаты которого не выявляют никаких патологий. Несмотря на подозрения Клементса, Рипли ничего не рассказывает о том, с чем столкнулась в прошлом.

Тела Ребекки и Хикса кремируют в плавильном цеху. Во время похорон тюремная собака, гуляющая где-то в дальних помещениях, бьётся в судорогах и из неё вылупляется Чужой. Вскоре работающий в вентиляционной шахте заключённый Мёрфи случайно обнаруживает там странное отверстие, заглядывает туда и, получив плевок кислотой от прячущегося там Чужого, теряет равновесие, после чего поток воздуха засасывает его прямо в лопасти работающего вентилятора. Между тем следы кислотной крови Чужого не дают Рипли покоя. Найдя на свалке выброшенные останки Бишопа, она подключает его к чёрному ящику спасательной шлюпки. Рипли узнаёт, что на борту шлюпки и «Сулако» был Чужой. Когда она спрашивает Бишопа, знает ли об этом «Вэйланд-Ютани», тот отвечает, что они всегда знали об этом — все данные с «Сулако» переправлялись туда. Троих заключённых отправляют в шахту, где на них вновь нападает Чужой. В живых остаётся только чудаковатый заключённый Голик (Пол Макганн), который от увиденного окончательно теряет рассудок, из-за чего все считают, что именно он убил двух других заключённых. Рипли слышит, как Голик рассказывает про Чужого, и решает поговорить с Эндрюсом о монстре, но тот ей не верит и приказывает посадить её на карантин в лазарет. Рипли узнаёт, что в тюрьме нет совершенно никакого оружия. В лазарете она становится невольным свидетелем того, как Клеменса убивает Чужой, который затем приближается к Рипли, но, по неизвестной причине, не причиняет ей никакого вреда и скрывается в вентиляции. Рипли бежит в столовую, где Эндрюс делает отчёт по предшествующим событиям, и пытается сообщить о Чужом, но внезапно из вентиляции на потолке выскакивает Чужой и утаскивает Эндрюса.

Ошеломлённые заключённые потрясены: они никогда не видели ничего подобного, однако, после некоторых колебаний и разногласий, решают организоваться и заманить монстра в бункер для хранения ядерных отходов. Они разливают горючую смесь по коридорам тюрьмы, чтобы поджечь её, вытравить Чужого из вентиляции и загнать его в бункер. Затея не имеет успеха, так как Чужой, убив одного заключённого, сам невольно устраивает пожар, из-за чего гибнут несколько других. В какой-то момент Рипли начинает мучить недомогание, кроме того, она понимает, что Чужой неспроста не тронул её в момент их встречи. Она возвращается к шлюпке, проводит рентгеновское сканирование своего организма и понимает, что внутри неё развивается эмбрион Чужих. Тогда Рипли просит религиозного заключённого Диллона (Чарльз Даттон) убить её, но тот отказывается. Он требует, чтобы сначала Рипли помогла убить Чужого, а потом он займётся ею. Выясняется, что представители «Вэйланд-Ютани» уже на подлёте и скоро приземлятся. Рипли догадывается, что компания знает о том, что она носит эмбрион, и что за ней придут только для того, чтобы завладеть Чужим. Рипли решает избавиться от монстра до их прилёта. Принимается решение попытаться загнать Чужого в форму для отливки в плавильном цехе, после чего пустить в неё расплавленный свинец. Чтобы получить поддержку со стороны выживших заключённых, Рипли говорит, что компания не пощадит никого, чтобы завладеть Чужим, рассказывая про экипаж «Ностромо» и отряд морпехов вместе с колонистами «Надежды Хадли».

После того, как Чужой появляется, заключённые пытаются заманить его в форму. Им удаётся, однако в живых остаются всего четверо: заключённый Морс (Дэнни Уэбб), заместитель начальника Эрон (Ральф Браун), Диллон и Рипли. Морс пробирается к панели управления, а Рипли с Диллоном остаются в форме один на один с Чужим. Диллон понимает, что кто-то из них должен остаться внутри, чтобы отвлечь монстра, и принимает решение пожертвовать собой. Рипли вылезает наверх, а Чужой набрасывается на Диллона. В этот момент Морзе нажимает на спуск, и несколько тонн расплавленного свинца выливаются на Чужого, но монстру удаётся вырваться из расплава. Морс кричит Рипли, чтобы она включила охлаждающую водяную форсунку. Форсунка разбрызгивает воду на Чужого, после чего тот взрывается от резкого перепада температур. В этот момент Эрон приводит в цех представителей компании. Их лидер выглядит, как точная копия андроида Бишопа, но утверждает, что он всего лишь создатель этого робота. Он обещает Рипли, что они извлекут эмбрион Чужого из её тела и уничтожат, а её саму спасут. Рипли не верит, и они вместе с Морсом отступают к краю формы. В этот момент один из прибывших солдат стреляет в Морзе, ранив его в ногу. Эрон наносит псевдо-Бишопу удар по голове, за что его расстреливают. Рипли отходит к краю платформы и сознательно падает в расплавленный металл. Во время падения из её груди вылупляется эмбрион, которого умирающая Рипли прижимает к себе. Представители компании покидают опустевшую тюрьму, забирая с собой Морса. После их отлёта в спасательной шлюпке с «Сулако» проигрывается сообщение Рипли, которое она записала в финале картины «Чужой». Фильм завершается рапортом о том, что тюрьма на Фиорине закрыта, а всё оборудование будет продано на металлолом.

Версия студийного монтажа 2003 года 

Поскольку Дэвид Финчер покинул проект сразу после завершения съёмок, то фильм монтировали сами продюсеры. Монтаж растянулся на год и сопровождался рядом спорных решений, так как они старались в первую очередь максимально уменьшить хронометраж фильма, что позволило бы им дать как можно большее число сеансов «Чужого 3» и получить как можно больше денег на покрытие издержек. В итоге из отснятого материала было вырезано около 40 минут.

Когда студия «20th Century Fox» решила выпустить в 2003 году специальное издание всех четырёх фильмов на DVD — «», где были бы собраны именно расширенные версии фильмов, то она очень хотела, чтобы Дэвид Финчер смонтировал свой вариант картины и записал комментарии к ней. Финчер отказался, став таким образом единственным режиссёром фильмов о Чужих, который отказался иметь что-либо общее с проектом после завершения съёмок. В итоге расширенная версия, которая получила название «», тоже была смонтирована без какого-либо участия Финчера — за монтаж отвечал Чарльз де Лаузирика, который выступил продюсером данного DVD-издания. Сама версия создавалась на основе долгое время считавшейся утерянной черновой редакции — единственной версии, смонтированной Финчером и редактором Терри Роулингсом до того, как начался период пост-продакшена фильма, в котором Финчер участия уже не принимал. Лаузирика утверждал, что весь видеоряд был непосредственно взят из той самой редакции и он не допустил во время монтажа никаких вольностей — то есть, студийная версия по праву может считаться режиссёрской (Финчер лично дал Лаузирики добро на использование его черновой редакции в качестве основы).

В то же время звуковая дорожка новой версии во многих новых сценах была очень плохого качества — голоса актёров почти не слышны, так как во время оригинального монтажа они не озвучивали эти сцены. Из-за этого в DVD-версии для этих сцен специально были добавлены субтитры. Когда в 2010 году расширенную версию издали на Blu-ray, то несколько актёров (Сигурни Уивер, Лэнс Хенриксен, Чарльз Дэнс и Чарльз Даттон) наконец записали свои озвучки этих сцен, что позволило создать более качественную звуковую дорожку.

Расширенная версия этой части в итоге стала единственной, которая в «Alien Quadrilogy» не имеет краткого вступления с участием режиссёра фильма. Студия сняла вступление с Терри Роулингсом, но в итоге оно так и не вошло в издание.

В ролях

Награды и номинации 
 1993 — номинация на премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты (Ричард Эдлунд, Алек Гиллис, Том Вудрафф-мл., Джордж Гиббс)
 1993 — 7 номинаций на премию «Сатурн»: лучший научно-фантастический фильм, лучший режиссёр (Дэвид Финчер), лучшая актриса (Сигурни Уивер), лучший актёр второго плана (Чарльз Даттон), лучший сценарий (Дэвид Гилер, Уолтер Хилл, Ларри Фергюсон), лучшие спецэффекты (Ричард Эдлунд, Алек Гиллис, Том Вудрафф-мл., Джордж Гиббс), лучшие костюмы (Боб Рингвуд, Дэвид Перри)
 1993 — номинация на премию BAFTA за лучшие спецэффекты (Ричард Эдлунд, Алек Гиллис, Том Вудрафф-мл., Джордж Гиббс)
 1993 — номинация на премию «Хьюго» за лучшую драматическую постановку
 1993 — номинация на премию MTV Movie Awards за лучший экшн-эпизод (преследование чужого в туннелях)
 2004 — номинация на премию «Сатурн» за лучшую DVD-коллекцию

Производство

Подготовка 

Создание фильма сопровождалось многочисленными трудностями. На волне успеха «Чужих» в начале 1987 года руководство студии «20th Century Fox» предложило продюсерам Дэвиду Гилеру, Уолтеру Хиллу и Гордону Кэрроллу сделку на создание сразу двух сиквелов. Однако Сигурни Уивер отказалась возвращаться к роли Рипли и дала согласие лишь на камео-роль. Режиссёру первого «Чужого» Ридли Скотту предлагали возглавить режиссуру в сиквелах, но тому из-за чрезмерной занятости на других фильмах пришлось отказаться. Положение осложнялось тем, что Гилер, Хилл и Кэрролл (как и в случае с «Чужими») не могли толком представить, чего они хотят. Их идеи начинались с Чужих, высаживающихся на Землю и мутирующих в супермонстров, уничтожающих Нью-Йорк, и заканчивались Рипли и выросшей Ньют, которые охотятся на новый вид чужого в мегаполисе в стиле «Бегущий по лезвию». Наконец, Гилер и Хилл придумали следующую концепцию двух фильмов: в первом «Вэйланд-Ютани» должна была противостоять враждебному объединению планет, использующих чужих как биологическое оружие. Главная роль отводилась Хиксу, который должен был собрать новую команду морпехов и повести их в бой против монстров; во втором Сигурни Уивер должна была вернуться к роли Рипли (продюсеры рассчитывали, что к тому моменту смогут уговорить её), возглавившей силы людей в «эпической битве против инопланетных орд».

Сценарий Уильяма Гибсона 

Первым автором, привлечённым к проекту, стал Уильям Гибсон, который начал работу осенью 1987 года. Основной проблемой Гибсона стала нехватка времени — зимой 1988 года должна была начаться забастовка сценаристов, и поэтому ему нужно было закончить сценарий до этого срока. К декабрю он закончил первую версию сценария объёмом в 115 страниц. По нему в мире существует два могущественных центра силы: компания «Вэйланд-Ютани» и подчинённое ей правительство, и «Союз прогрессивных народов» (Union of Progressive People), своеобразный космический правопреемник СССР и организации Варшавского договора. В начале «Сулако» сбивается с курса и ненадолго входит в космическое пространство, контролируемое Союзом. Ему на перехват высылают группу быстрого реагирования, которая обнаруживает выживших в капсулах криогенного сна, а также яйцо чужого, которое в буквальном смысле выросло во внутренностях Бишопа. Далее следует атака Лицехватов и нескольким коммандос удаётся спастись и прихватить с собой Бишопа с целью выкачать из него всю имеющуюся информацию о Чужих. Спустя несколько дней «Сулако» прибывает на станцию «Anchorpoint», контролируемую компанией. На корабль отправляют спасателей, которых атакуют Чужие (возникают перестрелка и пожар в отсеке криогенного сна), но их удаётся уничтожить, а также спасти выживших. Хикс и Ньют выживают, но Рипли из-за неправильной дезактивации капсулы впадает в кому.

Проходит четыре года. Заполучив ДНК Чужих, компания и Союз принимают решения клонировать чужих, но при этом существенно изменить их генетический код. Компания проводит свои эксперименты на станции «Anchorpoint», а Союз на находящейся неподалёку базе под названием «Rodina». Скоро починенного Бишопа переправят с «Rodina» на «Anchorpoint», а Ньют на одном из транспортных кораблей улетает на Землю к бабушке и дедушке. В ходе экспериментов учёным удаётся вывести новый вид монстра, который идеален для человеческого тела — «улучшенный» чужой «вызревает» уже не за несколько часов, а всего лишь за пару минут, а его ДНК внедряется в ДНК человека и постепенно меняет его, после чего инфицированный в буквальном смысле сдирает с себя кожу и плоть, а на его месте остаётся новорожденный монстр. Узнав про эти эксперименты, Хикс пытается их саботировать, после чего его арестовывают, но до военного трибунала не успевает дойти — очень скоро опыты выходят из-под контроля, и половина людей, работающих на «Anchorpoint», погибает за несколько минут. Поскольку технологическое оснащение у космических коммунистов уступает западному, то дела на станции «Rodina» не заладились, из-за чего русские взрывают свою станцию с помощью ядерной ракеты. Хикс, который после гибели большей части экипажа берёт командование на себя, катапультирует капсулу со всё ещё находящейся в коме Рипли в космос, в надежде, что её подберут спасатели. После, он вместе с Бишопом также решает уничтожить «Anchorpoint» и с десятком выживших отправляются к спасательным шлюпкам, а Бишоп пытается пробраться к комнате управления реактором, чтобы перегрузить его и взорвать станцию. Через некоторое время на пути группы Хикса оказывается масса разнообразных Чужих, а Бишоп сталкивается с Королевой. В конце концов, Бишоп запускает программу по самоуничтожению станции, а Хиксу удаётся дойти до шлюзов, но, из-за невозможности воспользоваться шлюпкой, ему и паре уцелевших приходится надеть скафандры и выбраться на корпус станции. Там к ним присоединяется Бишоп. «Anchorpoint» взрывается, Хиксу, Бишопу и ещё двум людям удаётся спастись. Сценарий заканчивается диалогом между Бишопом и Хиксом, в котором Бишоп говорит, что нужно уничтожить источник распространения Чужих и остановить Компанию в попытках завладеть этой особью.

Из всех сценариев к «Чужому 3» работа Гибсона была самой масштабной: она значительно расширяла вселенную первых двух частей, в ней было много крайне масштабных экшн-сцен, и она весьма лояльно отнеслась к персонажам Джеймса Кэмерона. Но, тем не менее, у работы Гибсона имелись серьёзные недостатки — невнятная завязка, не лучшим образом прописанные линии отношений между персонажами и слабо проработанные технологии будущего. И хотя Сигурни Уивер понравились аллюзии на тему Холодной войны, Гилер и Хилл забраковали сценарий, посчитав его «идеальным, но неинтересным». Другой проблемой был большой масштаб действия, который потребовал бы от студии большого бюджета. Из-за этого в январе 1988 году Гибсон срочно переписал сценарий, сохранив общую сюжетную линию с двумя конкурирующими блоками и Хиксом с Бишопом в качестве главных героев, но урезал масштаб действия: станция «Anchorpoint» из большой военной базы с сотнями морпехов и ученых превратилась в недостроенную из-за урезания финансирования исследовательскую станцию компании «Вэйланд-Ютани» с экипажем из восьми ученых без какого-либо оружия. Единственным военным персонажем стал Хикс, а из оружия у него был футуристический трофейный автомат АК-104 с пятью патронами. Экшн-составляющая также была сильно сокращена: из «массы» Чужих остались только один «классический» и один «гибридный», между которыми в конце происходит схватка. Вторая версия тоже не устроила продюсеров, а времени на дальнейшее переписывание у Гибсона не осталось — началась анонсированная забастовка сценаристов, из-за которой все работы были приостановлены на полгода. На время простоя Гилер и Хилл занялись поисками режиссёра и их выбор пал на новичка Ренни Харлина. По окончании забастовки Гилер предложил Гибсону поработать с Харлином над сценарием, но у него уже были неотложные обязательства перед студией «Carolco Pictures» по адаптации его рассказа «Джонни-мнемоник» и потому ему пришлось выбыть из проекта.

С ноября 2018 года по март 2019 года издательство «Dark Horse Comics» выпустило комикс-адаптацию данного сценария в пяти частях, а в 2021 году писательница Пэт Кэдиган выпустила новеллизацию этого сценария.

Сценарий Эрика Рэда 

После ухода Гибсона Ренни Харлин порекомендовал продюсерам сценариста «Попутчика» Эрика Рэда. Рэд должен был переписать сценарий Гибсона, но проблема заключалась в том, что опять же Гилер и Хилл все ещё не могли внятно объяснить ему, что они хотят изменить. Сроки поджимали, и в результате Рэду дали всего пять недель на то, чтобы он написал абсолютно новый сценарий, который он закончил в феврале 1989 года.

После событий «Чужих» проходит несколько лет. «Сулако» прибывает к космической станции под названием «Северная звезда», которая представляет собой весьма необычную конструкцию, где с одного конца расположен прозрачный купол, под которым находится небольшой городок, в котором колонисты занимаются сельским хозяйством, а с другой стороны — военную базу протяжённостью в пятьдесят уровней. На борт «Сулако» высаживается команда спасателей во главе с капитаном спецназа Сэмом Смитом. Попав внутрь, вместо выживших они находят лишь раскуроченные криокапсулы с яйцом чужого там, где раньше лежала Рипли. Тут же на солдат бросается пятиметровый Чужой, убивающий всех, кроме Сэма. При этом Сэм теряет руку и ногу — позже их заменят на кибернетические протезы. Спустя две недели он приходит в себя, но из-за шока он потерял память о произошедших на борту «Сулако» событиях, а его отец, генерал по имени Джон Смит, явно что-то скрывает. Сэм пытается разгадать тайну произошедшего. Выясняется, что некие учёные разводят Чужих, используя отобранных у фермеров животных. Военные планируют приручить Чужих и использовать в военных целях, в частности — для нападения на Москву. Однако вскоре монстры вырываются и начинают всех убивать. В этом сценарии у Чужих появилось новшество — их клетки могут ассимилировать как живую, так и неживую материю, и теперь они заражают всё и вся, начиная от людей и заканчивая металлическими предметами, простым прикосновением. Чужие выбираются на верхние уровни станции, где уцелевшие солдаты и фермеры баррикадируются в фермерском городке и отбивают первую атаку пришельцев. Между тем, через гибрид комара и Чужого, вирус Чужих передаётся домашнему скоту — в результате появляются т. н. Чужекоровы, Чужесвиньи и даже Чужецыплята. А затем Джон Смит признаётся, что ставил эксперименты с ДНК Чужих на себе, после чего тут же мутирует на глазах сына. Затем сама конструкция «Северной звезды» подвергается заражению инопланетным вирусом и в результате превращается в гигантского гротескного Чужого диаметром в несколько километров. В драматической финальной сцене Сэм Смит с семьёй пытается улететь на спасательном корабле, но сталкиваются с Джоном Смитом, который превратился в пятиметрового Чужого, но сын уговаривает его отпустить их, и станцию взрывают ядерными зарядами.

Этот сценарий тоже никого не устроил — Сигурни Уивер назвала его ужасающим, после чего вновь заявила, что не хочет больше иметь дела с триквелом, а Ренни Харлин вообще разорвал контракт со студией и занялся съёмками фильма «Приключения Форда Фэрлейна». В итоге продюсеры отклонили его, потому что он очень сильно отклонился от оригинальной истории. В 2010 году Эрик Рэд лично признал, что из его сценария «вышел полный шлак», бывший «скороспелым плодом слишком большого количества встреч и вмешательства различных сторон».

Сценарий Дэвида Туи 
После этой неудачи Гилер и Хилл отказались от идеи двух сиквелов и наняли Дэвида Туи, чтобы он отполировал диалоги и развил персонажей. Туи начал работу и в основном придерживался основы сценария Гибсона, хотя некоторые сцены и писались им с нуля. Но крах Советского Союза и всего Восточного Блока сделали историю космического противостояния «Вэйланд-Ютани» и коммунистов неактуальной, и Туи пришлось начать работу заново, написав абсолютно другой сценарий.

Рабочие с горнодобывающего корабля «Вэйланд-Ютани» случайно находят Лицехвата в куске янтаря, затем действие переносится на принадлежащую компании гигантскую околоземную станцию-тюрьму «Moloch Island». Туда доставляют пятерых новых заключенных, один из которых — осуждённый за мошенничество Скотт Стайлс, у которого уже есть большой опыт побегов из разных исправительных учреждений. Данная станция служит для переработки руды в сталь, которая затем переправляется на Землю. В скором времени в тюрьме начинают происходить странные события: несколько заключенных убиты с особой жестокостью и Стайлс пытается выяснить, что именно творится на нижних уровнях, пока его самого не постигает такая же судьба. Он знакомится с доктором Пэкард, которая тоже что-то подозревает, но боится потерять работу. Тем более на одном из уровней станции функционирует секретная лаборатория, доступ к которой имеют всего несколько человек. Стайлс принимает решение сбежать и вместе с ним попытку побега предпринимают ещё четыре человека. В лабиринтах станции они сталкиваются с Чужим, который начинает преследовать группу и поочерёдно убивает всех, кроме Стайлса, которого спасает специальный отряд, отправленный на поимку сбежавшего ксеноморфа. С огромным трудом охранники убивают монстра, а Стайлс вновь оказывается заключённым под стражу. Тем временем Пэкард всё же проникает в секретную лабораторию и обнаруживает там несколько находящихся в стазисе Чужих. Каждая из особей чем-то отличается от другой — есть Чужехамелеон, покрытый шипами Чужой, сиамский Чужой и т. д. Все они являются продуктом генетических экспериментов компании, которая пытается вывести наиболее подходящий для использования в военных целях вид Чужого. Заключённые же нужны для оценки их эффективности. Здесь выясняется, что какое-то время назад «Сулако» вернулся на Землю и к настоящему времени Рипли мертва (причина её смерти не уточняется).

Первоисточником ДНК Чужого является тот самый, найденный в куске янтаря окаменевший Лицехват, а курирует программу некий амеро-азиат и андроид мистер Лоун. Стайлс понимает, что, скорее всего, станет следующим «добровольцем» для проверки боевых качеств Чужого, и ему удаётся уговорить Пэкард бежать. Та пытается вывезти его под видом умершего, но их останавливает охрана. Следует перестрелка, которая приводит к повреждению корпуса станции. Затем следует несколько взрывов и в результате почти полная разгерметизация станции и гибель большинства людей. Вдобавок, из-за сбоя в системе безопасности Чужие вырываются на свободу. Пэкард, Стайлс и два выживших охранника решают дойти до спасательной шлюпки, на что им отпущено семнадцать минут (на такое время хватит воздуха на станции) и для достижения цели им придётся пройти через лабораторию по выведению Чужих. В конце концов, Пэкарду, Стайлсу и одному из охранников удаётся добраться до спасательного корабля, для чего им приходится надеть скафандры и пересечь безвоздушное пространство. Чужой продолжает преследовать героев и в космосе, но Стайлсу удается уничтожить его с помощью космического корабля. В благодарность за то, что он спас его жизнь, охранник решает не выдавать Стайлса и сообщает властям, что он сотрудник из обслуживающего персонала станции.

Этот сценарий Туи не имел каких-либо привязок к окончанию предыдущей части. Президент студии «20th Century Fox» Джо Рот, получив сценарий Туи, назвал его хорошим, но отклонил, так как Сигурни Уивер всё же дала согласие на возвращение к роли Рипли в третьей части (чему немало помогли обещанный большой гонорар, проценты от сборов и предложенный пост сопродюсера). Туи начал в очередной раз переписывать сценарий, на этот раз с Рипли в главной роли, но когда он уже почти закончил, то получил известие, что студия больше не нуждается в его услугах. Дело в том, что за это время Гилер и Хилл нашли очередного кандидата на пост режиссёра — малоизвестного новозеландца Винсента Уорда, чей фильм «Навигатор» им очень понравился. Уорд, в то время работавший над сценарием фильма «Карта человеческого сердца», не особо был заинтересован в проекте и поэтому предложил радикально новую идею для сценария: переместить действие на деревянный планетоид, где бы обитала религиозная община монахов-отшельников, противников всякой технологии. Гилеру и Хиллу эта идея понравилась, а Туи, получив соответствующий гонорар, следующим образом прокомментировал своё увольнение: «Голливуд хорошо платит авторам, но в качестве компенсации обращается с ними, как с дерьмом». Между тем, некоторые детали из его сценария использовались в кинофильме «Чужой: Воскрешение», а сам сценарий Туи позже переработал для съёмок «Чёрной дыры» и «Хроник Риддика».

Сценарий Винсента Уорда и Джона Фазано 

Для помощи Уорду Гилер и Хилл наняли Джона Фазано, который в кратчайшие сроки написал абсолютно новый сценарий. События в нём должны были происходить в гигантском монастыре, расположенном на деревянном планетоиде Арсеон, диаметром в пять миль, который принадлежал компании. Планетоид сконструирован по средневековым представлениям об устройстве Вселенной — на нижних уровнях (которые именуются «адом») находится тюрьма, в центре станции расположено искусственное море, а на верхних уровнях (прозванных «раем») находится библиотека, монастырь и сельскохозяйственные угодья. В монастыре проживает 350 монахов, которые верят, что живут в пост-апокалиптическом средневековье. Монахи не признают никаких современных технологий, и уклад их жизни ничем не отличается от средневековья. Чужие каким-то образом (в сценарии не пояснялось) проникли на «Сулако» и убили Хикса и Бишопа. Рипли с Ньют эвакуируются на спасательной шлюпке, которая приводняется в искусственном море Арсеона. Подоспевшие на помощь монахи находят в шаттле лишь одну Рипли. Когда она приходит в себя и узнает, что тело Ньют так и не нашли, а её криокапсула была забрызгана кровью, то понимает, что Чужой проник на борт, и пытается предупредить монахов о грозящей опасности, но ей не верят, считая сумасшедшей.

Вскоре одна из овец подвергается заражению, и на свет появляется гибрид овцы и Чужого. Монахи обвиняют Рипли в том, что именно она виновата во вторжении Чужих на их землю, проводят над ней трибунал и заключают её в тюрьме, но один из монахов по имени Джон понимает, что Рипли — единственный путь к их спасению, и объединяет с ней свои усилия. По ходу действия выясняется, что монахи — вовсе никакие не монахи, а политические заключённые, сосланные на данный планетоид семьдесят лет назад. По утверждению монахов, перед их ссылкой некий компьютерный вирус поразил всю современную технологию, из-за чего Земля стояла на грани «Нового средневековья». Со временем корабли снабжения перестали прилетать и потому монахи сделали вывод, что Земля перестала существовать. Теперь их единственная забота — это поддержание библиотеки, где хранятся книги, некоторые из которых, по их словам, пережили ещё пожар в Александрийской библиотеке. Позже выясняется, что деревянный планетоид намеренно спроектирован с изъяном — чтобы обеспечить себя теплом, монахам с каждым днём приходится сжигать всё больше и больше древесины, из-за чего углекислый газ попадает в атмосферу, создавая парниковый эффект, что приводит к охлаждению поверхности планетоида. Чужой начинает охотиться на монахов, которые в какой-то момент поджигают его, после чего пожар начинает распространяться по всему планетоиду. Тем временем Рипли узнает, что заражена зародышем Чужого. Затем она вспоминает, как у Кейна на «Ностромо» Чужой вырвался после того, как он поел, и приходит к выводу, что пока она не будет принимать пищу, то и зародыш не «родится». Потому до самого конца сценария Рипли сражается не только с Чужим, но и с чувством голода. Наконец, в ходе финальной схватки с монстром, Рипли и Джону удаётся его убить, сбросив в печь для выплавки стекла, которая на планетоиде находится как раз под библиотекой. Используя знания из старинной книги, Джон извлекает из Рипли зародыша, но тот переползает в его горло, и тогда Джон прыгает в огненную бездну, жертвуя собой. В итоге спасается только Рипли и старенький пёс Джона. Выживание Рипли в финале было личным требованием студии.

Свой сценарий Уорд и Фазано сопровождали собственными набросками. Помимо гибридной Чужеовцы, в сценарии присутствовала т. н. гибридная Чужелошадь и ещё несколько гибридов Чужих с различными животными. Главный же Чужой, с которым боролись герои, в сценарии был назван «Король» и обладал способностью менять свою окраску, мимикрируя и маскируясь под цвет помещения. Также в сценарии упоминался новый подвид чужого — Головоломы (headbusters), которые рождались, раскалывая голову носителя (их связь с Грудоломами не пояснялась). Между тем, к человеческим персонажам Уорд и Фазано отнеслись очень равнодушно: две трети сценария Рипли является пассивным персонажем и, по сути, никак не влияет на сюжет — она сидит взаперти, видит странные видения (в которых, к примеру, Чужой фактически насилует её) и ведет полуфилософские беседы с белокурым андроидом Антонием, который был ещё более необычным персонажем — он уже 20 лет видит сны о том, как Чужие нападают на него (самое интересное, что в конце сценария этот сон полностью сбывается). Как и в предыдущих сценариях, зрителю не объясняли ни откуда Чужие взялись на «Сулако», ни каким образом они заражают своих жертв (Лицехватов в сценарии не было), ни природу видений Рипли. Концовка с извлечением эмбриона смотрелась сюрреалистично, из-за чего Сигурни Уивер уже тогда потребовала от Уорда переписать её и сделать так, чтобы погибла Рипли, а не Джон. Помимо этого, Уорд и Фазано вольно обошлись с отсылками к предыдущим фильмам: в одной из сцен Рипли сообщает, что на Земле у неё осталась дочь, которой сейчас 70 лет и которая «превратилась в обозлённую на неё старуху» — это противоречило сцене из расширенной версии «Чужих», где ей сообщают, что её дочь умерла пару лет назад (сама версия на тот момент уже была издана).

Переделка Гилера и Хилла 

Хотя сценарий содержал весьма интересный социокультурный и религиозный подтекст и пресса вместе с Сигурни Уивер отметили его оригинальность и зрелищность, Гилер и Хилл внезапно поняли, что деревянный планетоид в космосе со средневековыми монахами никак не вписывался в реалистичную вселенную, какая была в предыдущих фильмах, а студия в конечном итоге сочла визуальную концепцию слишком вычурной. Студия предъявила Уорду список требований для изменения сценария, но Уорд с ними не согласился, из-за чего и был уволен. Но, так как Гилер с Хиллом и так уже сорвали все возможные сроки ожидания, то студия просто не стала бы терпеть ещё одну задержку и потому продюсеры дали зелёный свет сценарию Уорда и Фазано, а на лондонской студии «Pinewood» (где снимались и «Чужие») начали строить декорации монастыря. Гилер и Хилл рассчитывали, что за оставшееся до начала съёмок время успеют довести сценарий до ума. Таким образом, к середине 1990 года сложилась парадоксальная ситуация, когда Винсент Уорд, по решению Гилера и Хилла, был назначен режиссёром фильма из-за своих необычных идей, но в то же время сценарий с этими самыми идеями им не нравился. Что было ещё хуже — Гилер и Хилл снова не имели никакого понятия, как изменить сценарий так, чтобы сохранить видение Уорда, но при этом придать действию хоть немного логики.

В итоге они выпросили у Джо Рота ещё полмиллиона долларов и наняли Ларри Фергюсона, надеясь, что он исправит сценарий. Как и в случае с Эриком Рэдом, они не могли объяснить ему, что именно нужно переделать, из-за чего Фергюсон только всё усугубил. Сигурни Уивер вспоминала, что в одной из версий сценария Рипли была больше похожа на разозлённого физрука. В другой версии, в финале в живых оставалось семеро монахов, которые помещали мёртвую Рипли в криокапсулу, надеясь, «что когда-нибудь с небес явится тот, кто сможет её разбудить». После таких идей Фергюсон был отстранён от работы. Когда до начала предварительных съёмок оставалось четыре недели и уже были готовы декорации монастыря, у фильма до сих пор не было окончательного сценария. Гилер с Хиллом в экстренном порядке запросили ещё 600 000 долларов и начали лично переписывать сценарий, объединив аспекты сценариев Уорда и Фазано с более ранним сценарием Туи.

Окончательный вариант 

Когда в проект был введён Дэвид Финчер, он и Гилер с Хиллом всё же пришли к решению окончательно отказаться от деревянного планетоида и Чужих-мутантов и вернуться к тематике сценария Туи, заменив монастырь тюрьмой, а монахов из сценария Уорда — на заключённых. Персонажи Леонард Диллон и Джонатан Клеменс аналогично были немного переделанными персонажами из сценария Уорда. Между тем, из-за поджимающих сроков, ни у кого не было времени придумать для сценария достойные причины ни того, откуда яйцо Чужого попало на «Сулако», ни других логических нестыковок. В итоге, Гилер и Хилл написали некую основу для фильма с планетой-тюрьмой, доработкой которого занялся уже сам Финчер. И вот тут и начались его первые трения с продюсерами, которые видели фильм как простую историю с хорошими и плохими парнями, а Финчер же всеми силами пытался вдохнуть в сюжет жизнь и пытался сделать его как можно более многоплановым. Чтобы помочь Финчеру со сценарием, студией был нанят Рэкс Пикетт, который первоначально должен был отполировать лишь вторую половину сценария Гилера и Хилла, но время катастрофически поджимало и ему в итоге пришлось переписывать практически весь сценарий, собирая его по кусочкам из предыдущих версий. Он работал над сценарием в течение всех оставшихся четырёх недель до начала съёмок и, в конце концов, сумел привести его к более-менее удобоваримому виду, хотя за период с осени до начала зимы 1990 года он написал около десяти различных вариантов сценария, содержащих в себе множество альтернативных сцен и сюжетных поворотов.

Такая продолжительная переписка сценария привела к тому, что была неправильно организована рекламная кампания: первый выпущенный тизер сопровождался слоганом «В 1979 году вы узнали, что в космосе никто не услышит твой крик. В 1992 году вы узнаете, что на Земле ваш крик услышат все». Это была непонятная ошибка, так как на тот момент съёмочная группа уже знала, что действие будет происходить не на Земле.

Последняя проволочка состояла в том, имена кого указать в титрах в качестве сценаристов и авторов сюжета. Контракт Сигурни Уивер требовал, чтобы авторами сценария числились только Хилл и Гилер, поэтому остальные могли быть указаны только как авторы сюжета. В итоге, после долгих разбирательств, было решено вписать в титры Гилера, Хилла и Фергюсона в качестве создателей сценария и отдельно Уорда, как автора сюжета. Судьбу Рекса Пикетта, который помогал Финчеру в шлифовке сценария, решил тот факт, что в нарастающем конфликте Финчера с Гилером и Хиллом он поддержал первого, приложив к переписанному им сценарию письмо, где критически отзывался о работе продюсеров. Узнав об этом, Гилер с Хиллом покинули съёмочную площадку в Лондоне, но напоследок сделали так, что Пикетта уволили и он даже не получил упоминания в титрах.

Подбор актёров 
Сигурни Уивер, как уже было сказано выше, согласилась сниматься при условии, что ей позволят выступить сопродюсером фильма, и что Рипли в триквеле погибнет. Лэнс Хэнриксен не испытывал особого восторга по поводу сюжета фильма и согласился сниматься лишь по личной просьбе Уолтера Хилла. Энтузиазма ему добавило только то, что его гонорар начали выплачивать ему наличными в первый же день съёмок. В то же время с Майклом Бином чуть не случился скандал — один знакомый продюсер рассказал Бину, что видел на съёмочной площадке фильма куклу Хикса с пробитой грудью (очевидно, изначально задумывалось, что Чужой появится из Хикса). Актёр пригрозил подать на продюсеров в суд из-за незаконного использования его изображения, после чего съёмочной группе пришлось переделать куклу так, чтобы у неё была разворочена голова. Но после этого студия всё же зачем-то захотела вставить фотографию Бина в сцену рапорта и в итоге заплатила актеру за неё такую же сумму денег, как тот получил за съёмки в «Чужих».

Финчер очень хотел, чтобы одну из ролей сыграл Гэри Олдмен, но с тем не удалось договориться.

Съёмки 

Через некоторое время, после того, как Винсент Уорд покинул проект, кто-то из представителей студии порекомендовал Гилеру и Хиллу на пост режиссёра Дэвида Финчера, который произвёл на них благоприятное впечатление, хотя у него на тот момент не было опыта в режиссуре художественных фильмов (он до этого делал музыкальные клипы и рекламные ролики). Между тем Гилер и Хилл намеренно хотели взять кого-то без опыта, думая, что режиссёр-дебютант будет выполнять все их указания без каких-либо возражений. В итоге амбициозный Финчер, дав своё согласие на участие, тем самым заполучил в свои руки фильм с наибольшим бюджетом из всех, что когда-либо снимали дебютанты.

Съёмки начались 14 января 1991 года на британской киностудии «Pinewood», где были отсняты в декорациях все внутренние сцены. Экстерьер тюрьмы снимали на электростанции «Блайт» в Нортамберленде. Какую-то часть уже сделанных декораций монастыря удалось переделать под тюремные, другую же часть (стоимостью в 7 миллионов долларов) так никогда и не использовали. Проблем добавило то, что из-за значительного перерасхода денег студия урезала продолжительность съёмок фильма с 93 до 70 дней. Кинопроизводство сопровождалось и рядом других сложностей. Например, во время съемок эпизода пожара серьёзно пострадало несколько человек. В сцене «рождения» Чужого создатели никак не могли определиться с тем, кем именно должен быть его носитель. Изначально он появлялся из быка, затем его заменили на собаку. В какой-то момент кто-то даже предложил нарядить настоящую собаку в костюм новорождённого Чужого (который здесь сильно отличается от Грудолома и больше похож на классического Чужого, только более меньшего размера), но эта идея не сработала. Развороченного Бишопа изобразила аниматронная кукла, так как идея загримировать Лэнса Хенриксона соответствующим гримом тоже не сработала. Спустя две недели с начала съёмок оператор Алекс Томсон заменил Джордана Кроунвета, страдавшего болезнью Паркинсона. Хотя Кроунвет настаивал, что он в состоянии продолжить съёмку и Дэвид Финчер поддерживал его в этом, продюсер Эзра Свердлоу уговорил Кроунвета покинуть площадку, потому что отец Свердлоу умер от Паркинсона и тот считал, что и без того напряжённый съёмочный график подорвёт здоровье Кроунвета.

Всем актёрам, в том числе и Сигурни Уивер, для съёмок по настоящему побрили головы (по сюжету, в Фиорина-161 царит ужасная антисанитария с вшами, из-за чего заключённые налысо стригутся). За пределами съёмочной площадки Уивер, чтобы не смущать свою дочь Шарлотту, постоянно носила парик.

С каждым днём конфликт Финчера и продюсеров усиливался всё больше и больше — режиссёр не шёл на компромиссы и не слишком уважительно относился к боссам, те платили ему той же монетой и в итоге приставили за ним студийного «соглядатая», который постоянно напоминал ему, что он может снимать, а что нет. Не поладил Финчер и с художником по костюмам Бобом Рингвудом, который в итоге покинул проект до завершения съёмок. Финчер очень хотел привлечь к работе над триквелом художника Ганса Гигера — автора дизайна оригинального Чужого. Тот с радостью согласился, нарисовал и выслал по факсу несколько эскизов нового монстра (которого он окрестил «помесью ягуара и товарняка»), и даже сделал за свой счет полномасштабную двухметровую модель Чужого, предложив её студии фактически задаром (по стоимости использованных материалов). Однако к тому моменту уже был заключён контракт с Алеком Гиллисом и Томом Вудроффом, которые, в свою очередь, считали, что Гигер участвует в проекте на общественных началах и не претендует на авторство. В результате они поблагодарили Гигера, сказав, что возможно используют какие-то его скетчи, но вообще у них есть свои, оригинальные идеи. После этого студия и Финчер отказались от услуг Гигера, разорвав с ним все коммуникации, и даже не включили его имя в титры. Тогда Гигер подал на них в суд, который выиграл (именно его имя значится в титрах в качестве автора дизайна Чужого), хотя сам и не был в восторге от финальной версии дизайна Чужого и ни одна из его идей, по сути, так и не была использована (он разработал внешний вид Чужого, который напоминал пуму с клешнями, но продюсеры также сказали ему, чтобы он сделал модели Чужих более сексуальными, и тогда Гигер предложил модель Чужого, у которого были женские губы — одна из его идей заключалась в том, что вместо укуса челюстями Чужой целует жертву, тем самым убивая её. Данная идея была использована в фильме «Особь» (1995), где внешний вид инопланетного существа также разработал Гигер).

Съёмочная группа так и не смогла уложиться в отведённое ей время и, после того, как график был превышен на 10 дней, студия отдала распоряжение Финчеру прекратить съёмки и возвращаться в Лос-Анджелес со всем отснятым материалом. Там состоялся тестовый просмотр черновой версии фильма, на котором Финчер окончательно разругался с Гилером и Хиллом, а руководству студии наконец-то стало очевидно, что нужны досъёмки, которые начались в самом Лос-Анджелесе, где было доснято несколько сцен, среди которых была сцена убийства Чужого в бассейне со свинцом. От Сигурни Уивер, у которой к тому моменту снова отросли волосы, снова требовалось побрить наголо голову. Она согласилась это сделать при условии, если ей доплатят 40 тысяч долларов. Продюсеры отклонили её предложение и наняли Грега Кэннома для того, чтобы он создал специальный парик, который обошёлся в 16 тысяч и добавил издержки производства, так как уходило очень много времени, чтобы он идеально сидел на голове Уивер. Затем съёмочная группа вернулась в Англию доснимать нужные эпизоды и в итоге общая продолжительность съемок составила те самые 93 дня. Именно тогда Финчер и завершил своё участие в проекте. Невзирая на запрет продюсеров, не дававших ему разрешения снимать сцену, где Рипли в одиночку спускается в подземелье в поисках Чужого, он снял её (и она позже вошла в финальную версию, хотя и немного урезанная), после чего ушёл со съёмок, заявив, что «с него хватит» — и больше никак не участвовал ни в пост-продакшене, ни в монтаже.

Визуальные эффекты 
Вместо Стэнли Уинстона, который первоначально должен был отвечать за создание спецэффектов в фильме, были наняты Том Вудрофф и Алек Гиллс из компании «Amalgamated Dynamics», занимающейся созданием спецэффектов в кино. Крупные планы с Чужим снимались с использованием актера. Сам Вудрофф играл Чужого в специальном резиновом костюме. Остальные сцены с Чужим снимались посредством использования марионетки, которая управлялась стержнями. Марионетка меньшего масштаба, чем оригинальная модель Чужого, снималась напротив голубого экрана, после чего кадры совмещались с ранее отснятыми кадрами с живыми актерами, а стержни управления куклой удалялись посредством видеоредактирования. Также для съемок крупных планов Чужого использовалась аниматронная голова. Резиновый костюм был создан таким образом, что Вудрофф мог ходить в нём на четвереньках. Голова Вудроффа в костюме находилась в той области, где у Чужого была шея, сверху костюма надевалась модель головы Чужого. Было изготовлено несколько типов головы для костюма, в том числе была создана аниматронная голова с подвижными частями рта и языка. Решение использовать резиновую марионетку для съёмки Чужого, вместо покадровой анимации, было принято вследствие того, что анимация не обеспечивала нужной плавности движений объекта и казалась менее реалистичной. Использование марионетки позволяло снимать кадры с любого ракурса с быстрыми передвижениями Чужого, который мог перемещаться по любой поверхности. Это было особенно эффективно, поскольку позволяло достигнуть той скорости движения, которой не мог достигнуть актёр, игравший в костюме. Марионетка была сделана из пенорезины в масштабе 1:3 около 40 дюймов и для гибкости была армирована металлической цепью. Лэн Лиска был нанят, чтобы возглавить команду кукловодов в новом процессе, который окрестили «Mo-Motion», представлявший собой одновременное управление марионеткой в движении и съёмку специальной камерой, отслеживающей её движение. В зависимости от сложности кадра в процессе управления марионеткой участвовало 4—6 человек. Члены команды старались сделать движения Чужого максимально быстрыми, в результате, чтобы добиться нужного эффекта, команде кукловодов приходилось снимать по 60—70 дублей для одной сцены. Amalgamated Dynamics также создали полномасштабную куклу новорожденного Чужого (его назвали «Bambi Burster»), которая была снята аналогичным методом. Эти сцены были вырезаны из окончательного варианта фильма, но были восстановлены в расширенной версии фильма. Финчер предложил одеть собаку породы уиппет в костюм для съёмки новорожденного Чужого, но результат этой задумки вышел несколько комичным, и эта идея была отброшена в пользу марионетки. «Чужой 3» стал одним из первых фильмов, где была использована компьютерная 3D-анимация, в частности, с помощью неё был создан эпизод, где голова Чужого покрывалась трещинами от внезапного охлаждения потоком воды.

Композитор Эллиот Голденталь записывал музыкальную дорожку фильма весной 1992 года во время беспорядков в Лос-Анджелесе — позже он отметил, что тогдашняя атмосфера в городе повлияла на мрачное и интуитивное звучание партитуры.

Бюджет 
Первоначальный бюджет фильма составлял 45 миллионов долларов, из них $5,5 млн — гонорар Сигурни Уивер. Однако из-за частых изменений сценария, смены сценаристов и пересъёмок бюджет вырос до 50 миллионов.

Новеллизация 
Как и у предыдущих двух частей, новеллизацию «Чужого 3» (выпущенную в июне 1992 года) выполнил Алан Дин Фостер. Как и предыдущие две, она писалась конкретно по сценарию и использовала детали и сцены, которые зритель увидел только в версии студийного монтажа 2003 года, однако, поскольку, как уже было сказано выше, сценарий постоянно переписывался, то в новеллизации Фостера присутствовали также эпизоды и альтернативные сюжетные ходы, которых нет даже в этой расширенной версии. Например, в новеллизации есть сцена, где Рипли снится ночной кошмар, в котором Чужой пытается её изнасиловать. Финал новеллизации аналогичен финалу студийной версии 2003 года, а не театральной. В 2014 году было выпущено второе издание с небольшой редакторской правкой.

Фостеру, как и многим, тоже не слишком сильно нравился итоговый сюжет и особенно убийство Хикса и Ньют. Он предложил Уолтеру Хиллу свой вариант новеллизации, в котором из-за поломки криокапсулы Ньют была вынуждена пребывать в ней в коме в ожидании спасателей. По мнению Фостера, это дало бы Рипли лучший стимул на продолжение борьбы, сделав её финальное самопожертвование более эмоциональным. Хилл грубо отказал ему в этой просьбе — и из-за этого Фостер тоже пошёл на принцип и впоследствии отказался от предложенной ему работы над новеллизацией «Чужой: Воскрешение».

На русском языке книга первый раз была издана в 1992 году в однотомнике с новеллизациями предыдущих двух частей совместно издательствами «МИКАП» (Москва) и «Люкси» (Санкт-Петербург) в переводе неизвестных авторов (в дальнейшем этот перевод получил ещё четыре переиздания, но переводчики ни в одном указаны так и не были). Затем, спустя год, в Латвии издательством «GviDo» новеллизация была издана в переводе Е. Калининой, а в 1994 году издательство «Мир» выпустило новеллизацию в переводе А. Андреева. В ноябре 2018 года издательство «АСТ» издало новеллизацию по второму изданию в новом переводе Д. Приемышева и А. Тугушевой.

В 1992 году Марина Наумова и Глеб Киреев под одиночным псевдонимом «Алекс Ривендж» выпустили в издательстве «Мария» свою новеллизацию по фильму — в роман не были включены пропущенные сцены, частично были изменены имена персонажей (и даже части их биографий), и добавлено множество нововведений, не имеющих отношения к фильмам. В 1992 году Иван Сербин под псевдонимом «Арч Стрэнтон» выпустил в издательстве «Эрика» свою версию новеллизации — она ещё больше расходилась с фильмом и имела совершенно другие диалоги.

Критика 
Фильм получил в основном смешанные отзывы. Хвалились сюжет, визуальные эффекты. Но критиковались следующие качества фильма: отсутствие оружия и высоких технологий, отсутствие красочных схваток с чудовищами, гибель персонажей предыдущего фильма, упор на психологичность и отсутствие счастливого конца.

Тем не менее даже при выросшем бюджете в 50 миллионов долларов фильму удалось в кинопрокате окупить все издержки производства, собрав в мировом прокате 159 миллионов долларов.

Версия студийного монтажа 2003 года получила более тёплый приём от критиков.

Примечания 

Фильмы Дэвида Финчера
Фантастические фильмы 1992 года
Фильмы о заключённых
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Серия фильмов «Чужой»
Фильмы-триквелы
Фильмы США 1992 года
Фильмы Brandywine Productions
Биологическое оружие в массовой культуре